Okružní třída (německy Ringstraße) může být:

 Ringstraße – Okružní třída ve Vídni
 Okružní třída (Brno) – Okružní třída v Brně